Сума (в верховье Извар) — река в Кингисеппском районе Ленинградской области, левый приток Систы. Длина реки — 52 км, площадь водосборного бассейна — 222 км².

Общие сведения 
Река берёт начало из болота Корчанский Мох, до усадьбы Утешение именуется ручей Извар. Устье реки находится в 30 км от устья Систы по её левому берегу. Река Сума, приблизительно на 17 километре, проходит через водохранилище, созданное в 1970-х годах. Интересно, что данное водохранилище не имеет официального названия.

Достопримечательности 
 В XI веке народом племени водь было сделано земляное укрепление в месте, где река поворачивает на 180°, которое считается древнейшим военно-оборонительным сооружением в регионе. 

Близ деревни Кайболово, на реке Сума стояла мукомольная мельница полковника Шемиота

Притоки 
 Толбовка
 Индыш

Населённые пункты 
Утешение, Домашово, Фалилеево, Крупино, Ряттель, Ундово.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Реки бассейна Финского залива от северной границы бассейна реки Луги и до южной границы бассейна реки Невы. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна), речной подбассейн отсутствует.

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000712202000025502.

Галерея

Примечания 

Бассейн Систы
Реки Кингисеппского района